Шалри Джамал Джозеф (; , Сент-Джорджес, Гренада) — гренадский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника, и футбольный тренер.

Биография

Ранние годы и начало карьеры 
Джозеф родился в столице Гренады — Сент-Джорджесе. В раннем подростковом возрасте переехал в США, где его семья обосновалась в Краун-Хайтсе, Бруклин, Нью-Йорк.

Джозеф играл в футбол за команды Колледжа Брайанта и Страттона и Университета Сент-Джонс, который окончил со степенью бакалавра по спортивному менеджменту.

Клубная карьера 
На супердрафте MLS 2002 Джозеф был выбран во втором раунде под общим 14-м номером клубом «Нью-Инглэнд Революшн». Пытался найти себе клуб в Германии и Италии, после чего вернулся в США и сезон 2002 провёл в клубе «Нью-Йорк Фридом» из USL D-3 Pro League, где забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт с «Нью-Инглэнд Революшн» подписал 3 декабря 2002 года. За бостонский клуб дебютировал 23 марта 2003 года в первом матче первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2003 против коста-риканского «Алахуэленсе», в котором вышел на замену на 82-й минуте вместо Уолде Харриса. В MLS дебютировал 19 апреля 2003 года в матче против «Коламбус Крю», выйдя на замену с началом второго тайма вместо Даниэля Эрнандеса. В матче против «Крю» 28 сентября 2003 года забил свой первый гол в MLS.

Отбирался для участия в матче всех звёзд MLS восемь раз подряд — в 2004—2011 годах, но в двух шоу-матчах не смог сыграть: в 2006 году — из-за конфликта расписаний, в 2009 году — из-за травмы. Четырежды включался в символическую сборную MLS: в сезонах 2005, 2007, 2008 и 2009. В сезоне 2009 также номинировался на звание самого ценного игрока MLS, попав в финальную тройку претендентов.

Джозефом интересовался «Селтик», но оба предложения шотландцев, в $1 млн в августе 2006 года и в $2 млн в январе 2007 года, были отвергнуты MLS.

В августе 2009 года Джозеф получил гражданство США.

26 сентября 2009 года в матче против «Сиэтл Саундерс» забил два мяча, за что был назван игроком недели в MLS.

В сезоне 2010, после ухода из «Революшн» Стива Ролстона, Джозеф стал капитаном команды.

В апреле — мае 2010 года Джозеф был неофициально дисквалифицирован MLS на пять матчей вследствие обнаружения в его организме запрещённого вещества. Немногим позже сам игрок признал употребление марихуаны.

20 февраля 2011 года, во время предсезонного сбора «Революшн» в Орландо, Джозеф был арестован местной полицией в гостинице команды за незаконное проникновение, в связи с чем MLS оштрафовала его на $1 тыс.

5 декабря 2011 года Джозеф подписал новый контракт с «Нью-Инглэнд Революшн», получив статус назначенного игрока.

1 августа 2012 года Джозеф был обменян в «Чивас США» на Блэра Гавина, пик второго раунда супердрафта MLS 2013 и распределительные средства. За «Чивас» дебютировал 12 августа 2012 года в дерби против «Лос-Анджелес Гэлакси». 29 августа 2012 года в матче против своего бывшего клуба «Нью-Инглэнд Революшн» забил свои первые голы за лос-анджелесский клуб, оформив дубль.

19 февраля 2013 года Джозеф с двумя пиками вторых раундов супердрафтов 2014 и 2015 и третьей позицией рейтинга распределения был обменян в «Сиэтл Саундерс» на 15-ю позицию рейтинга распределения. За «Саундерс» дебютировал 2 апреля 2013 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2012/13 против мексиканского «Сантос Лагуна». 1 августа 2013 года согласовал с клубом новый контракт, отказавшись от статуса назначенного игрока. 17 августа 2013 года в матче против «Хьюстон Динамо» забил свой первый гол за «Саундерс». 8 марта 2014 года «Сиэтл Саундерс» расстался с Джозефом, выкупив его контракт.

22 апреля 2014 года «Нью-Инглэнд Революшн» вернул Джозефа, выбрав на драфте отказов. В сезоне 2014 он не сыграл ни одного матча и в конце года клуб не стал продлевать контракт с ним.

Джозеф был доступен на драфте возвращений MLS 2014, но не был выбран.

21 мая 2016 года Джозеф присоединился к клубу Премьер-лиги развития «Бостон».

В марте 2020 года в честь 25-летия MLS «Нью-Инглэнд Революшн» провёл опрос среди болельщиков для определения символической команды всех времён, и по его итогам среди 11-ти лучших игроков клуба оказался и Джозеф.

Международная карьера 
За сборную Гренады Джозеф дебютировал, учась на третьем курсе университета, в марте 2001 года на Турнире Наветренных островов. Числился в составе сборной на двух Золотых кубках КОНКАКАФ: в 2009 году не смог сыграть из-за травмы колена, в 2011 году сперва принял вызов, но позднее отказался от участия.

Тренерская карьера 
В марте 2018 года Джозеф был назначен главным тренером сборной Гренады, подписав двухлетний контракт. Под его руководством сборная квалифицировалась на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 и вышла в Лигу A Лиги наций КОНКАКАФ, после того как в Лиге B Лиги наций КОНКАКАФ 2019/20 ни разу не проиграла: четыре матча выиграла и два матча свела вничью.

В июне 2020 года Джозеф вернулся в «Нью-Инглэнд Революшн», начав тренировать группу до 15 лет в академии клуба.

Достижения 
 
 Командные
  «Нью-Инглэнд Революшн»
 Обладатель Открытого кубка США: 2007
 Индивидуальные
 Член символической сборной MLS: 2005, 2007, 2008, 2009
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011

Статистика выступлений

Клубная статистика 

 Источники: Transfermarkt, worldfootball.net, MLSsoccer.com, SoccerStats.us.

Международная статистика 

 Голы за сборную

 Источник: National Football Teams

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль игрока и профиль тренера на сайте ФК «Нью-Инглэнд Революшн»

Персоналии:Бруклин
Выпускники Университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)
Футболисты Гренады
Игроки сборной Гренады по футболу
Игроки ФК «Нью-Йорк Фридом»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Футбольные тренеры Гренады
Тренеры сборной Гренады по футболу